5. etape af Tour de France 2020 var en 183 km lang , som blev kørt den 2. september 2020 med start i  og mål i .

Efter en massespurt vandt Wout van Aert fra  foran Cees Bol og Sam Bennett. Britiske Adam Yates fra  overtog den gule førertrøje fra Julian Alaphilippe, efter at franskmanden havde fået en tidsstraf på 20 sekunder.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielle hjemmeside 

05